

Persone 
 Akimitsu Takagi, pseudonimo di Seiichi Takagi (1920-1995) – scrittore giapponese
 Akito Takagi (1997) – calciatore giapponese
 Kazumichi Takagi (1980) – ex calciatore giapponese
 Manpei Takagi (1985) – attore giapponese
 Miho Takagi (1994) – pattinatrice di velocità su ghiaccio giapponese, sorella della pattinatrice Nana
 Nana Takagi (1992) – pattinatrice di velocità su ghiaccio giapponese
 Reni Takagi (1993) – idol giapponese
 Shinpei Takagi] (1985) – attore giapponese, gemello dell'attore Manpei
 Shun Takagi (1989) – calciatore giapponese
 Takagi (1973) – disc jockey e produttore discografico italiano
 Takuya Takagi (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Toranosuke Takagi (1974) – ex pilota di Formula 1
 Toshiyuki Takagi (1991) – calciatore giapponese
 Toshiya Takagi (1992) – calciatore giapponese
 Wataru Takagi (1966) – doppiatore giapponese
 Yoshinari Takagi (1979) – ex calciatore giapponese

Altro 
 8942 Takagi – asteroide della fascia principale
 Takagi – villaggio giapponese nella prefettura di Nagano;
 Wataru Takagi – personaggio del manga e anime Detective Conan